

Persone 
 Antonio Calloni – attore, scrittore e poeta brasiliano
 Egidio Calloni – allenatore di calcio e calciatore italiano
 Giampiero Calloni – calciatore italiano
 Raffaella Calloni – pallavolista italiana
 Vittorino Calloni – allenatore di calcio e calciatore italiano
 Walter Calloni – batterista italiano

Altro 
 Palazzo Calloni – edificio di Monza